Échenoz bezeichnet:

Échenoz-la-Méline, Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
Échenoz-le-Sec, Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
Jean Echenoz, französischer Schriftsteller